Аменгуаль () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Анхель Антоніо Гарх'юло Аменгуаль — аргентинський вчений у галузі виноградарства
 Рене Аменгуаль — чилійський композитор